Sedliště kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Sedliště (okres Plzeň-jih)
 Sedliště (okres Jičín)
 Sedliště (okres Svitavy)
 Sedliště (okres Frýdek-Místek)
 Staré Sedliště (okres Tachov)